Sansa é a marca da SanDisk para sua linha de tocadores de MP3 baseada em memória flash.

Ligações externas 

Página da SanDisk (Ingês)